Онышко (, ) — украинская и польская фамилия. Известные носители:
 Онышко, Анатолий Васильевич (1940—2006) — украинский переводчик художественной и научной литературы, философской эссеистики.
 Онышко, Аркадюш (род. 1974) — польский футболист, голкипер.
 Онышко, Изабела (род. 1998) — канадская гимнастка.